Deva o Deba hace referencia a varios artículos:

Toponimia

en España 
 Deva, lugar de la parroquia de Cereixedo, concejo de Cervantes, provincia de Lugo;
 Puentedeva, concello de la provincia de Orense;
 San Breixo de Puentedeva, parroquia del concejo de Puentedeva, provincia de Orense;
 Xinzo de Deva, lugar de la parroquia de Puentedeva, concejo de Puentedeva, provincia de Orense;
 Puentedeva, lugar de la parroquia de Puentedeva, concejo de Puentedeva, provincia de Orense;
 Deva, parroquia del concejo de Gijón, Asturias;
 Ribadedeva, concejo de Asturias;
 Deva de Abajo, lugar de la parroquia de Achas, concejo de La Cañiza, provincia de Pontevedra;
 Puente-Deva, lugar de la parroquia de Petán, concejo de La Cañiza, provincia de Pontevedra;
 Riodeva, municipio de la provincia de Teruel;
 Deva, municipio de Guipúzcoa;
 Isla de La Deva y Playón de Bayas, monumento natural en los concejos de Castrillón y Soto del Barco, Asturias;

en otros países 
 Deva, capital del distrito Hunedoara, Transilvania, Rumania;
 Deva Victrix, ciudad-fortaleza legionaria ubicada en la provincia romana de Britania, (hoy Chester, capital del condado de Cheshire, Inglaterra).
 Deva, aldea de Jakhaniatehsil, distrito de Ghazipur, Uttar Pradesh, India.

Ríos 
Ver Río Deva.
 El río Deva, entre Cantabria y el Principado de Asturias.
 El río Deva, entre Vizcaya y Guipúzcoa.
 Río Deva, afluente del río Miño por su margen derecha en la provincia de Pontevedra 
 Río Deva, afluente del río Miño por su margen izquierda en la provincia de Orense.
 El río Riodeva, un afluente del río Guadalaviar por su margen derecha en Aragón, lindando en algún tramo de su recorrido con Valencia y dando su nombre a la población principal por la que pasa, Riodeva (Teruel).
 El río Deva, afluente del Gueña por su margen izquierda en el concejo de Cangas de Onís, nace en Covadonga, a los pies de la cueva de Covadonga.
 El Deva, en Mesopotamia.
 El río Deba, también en Guipúzcoa, con nacimiento en Álava.

Religión 
 Deva, divinidad de origen céltico, diosa acuática, asociada a fuentes y cursos fluviales;
 Deva, deidades benévolas en el hinduismo;
 Deva, deidad benévola en el budismo;
 Deva, seres celestiales en el jainismo
 Deva, fuerzas espirituales de la naturaleza en el movimiento de la Nueva Era.
 Pueblo Deva, pueblo mítico de Sri Lanka según las epopeyas sánscritas.

Personas 
 Esteban Arrizabalo Echevarría, "Deva" (1910-1976): futbolista, que jugó en varios equipos de la Primera División española entre 1929 y 1946.

Además 
 Deba bōchō, cuchillos japoneses;
 Sinonimia del género de polillas Plusiodonta
 DEVA, Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina